Bouarfa, village kabyle dans la commune de Maâtkas, wilaya de Tizi Ouzou en Kabylie, Algérie
 Bouarfa, commune algérienne de la Wilaya de Blida
 Bouarfa, municipalité marocaine de la région de l'Oriental, chef-lieu de la province de Figuig
 Sfia Bouarfa, femme politique belge

Homonymie de toponyme